Турнір з бадмінтону в змішаному розряді на Літніх Олімпійських іграх 2012 року пройшов з 28 липня по 3 серпня на Вемблі Арені.

Призери

Формат змагань 
Змагання розпочинались із попереднього етапу: спортсмени розподілилися на 4 групи по 4 пари, і кожна пара грала з кожною у своїй групі. Дві найкращі пари з кожної групи переходили у плей-оф змагань, де й визначалися медалісти.

Кваліфікація<small> 

Після кваліфікаційного відбору список учасників виглядав так:

Більше однієї пари на Олімпіаду відправили Китай (2 пари) та Данія (2 пари).

Змагання

Фінальні раунди

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Примітки

Джерела 
 Змагання з бадмінтону на офіційному сайті Олімпіади у Лондоні 

Бадмінтон на літніх Олімпійських іграх 2012